Aphelion est un nom propre en français et un nom commun qui désigne l'aphélie en anglais.

Anglais (Astronomie) 
 L'aphélie (Aphelion ) est pour un objet céleste en orbite héliocentrique, le point de la trajectoire le plus éloigné du soleil. L'antonyme de aphélie est périhélie.

Sociétés 
 Aphelion Consulting est une société de conseil canadienne d'aide au développement d'entreprises depuis 2004.
 Aphelion Capital est une société d'investissement américaine de 2005 dans le domaine de la santé.
 Aphelion 31.46 est une société de matériel électronique de transactions à haute fréquence fondée en 2006.
 Aphelion Software Pvt. Ltd. est une société fondée en 2006 dont le siège est en Inde et qui développe un progiciel de gestion intégré pour .
 Aphelion Productions est une société qui enregistre et distribue des disques depuis 2009.
 Aphelion Precision Technologies est un fabricant de pièces de précision américain pour l'optique, l'aéronautique, et l'armée depuis 2009.
 Aphelion Inc. est une société canadienne de 2010 qui développe un logiciel de gestion de propriété.
 Aphelion Limited est une société de technologie et service mauricienne de 2013 spécialisée en cloud computing et gestion ou récupération de données critiques.
 Aphelion Info Systems est une société de développement de site web indienne de 2014.
 Aphelion Energy Limited est une société de 2014 qui développe l'accès à l'énergie avec des projets d'énergies renouvelables et hybrides.
 Aphelion BI est une société de conseil en  d'Afrique du Sud depuis 2016.

Groupes et écoles 
 Aphelion Consortium est une école en Thaïlande depuis 2000.
 Aphelion Global Correspondence aide les étudiants pour étudier en études supérieures à l'étranger depuis 2008.
  est un groupe de recherche du  dans le domaine de l'oncologie qui était actif entre 2012 et 2014.

Objets 
 Aphelion est une télévision anglaise des années 1970 de Stephen Foster recommercialisée en 2006 en édition limitée avec un écran moderne.
 Aphelion dome est un petit observatoire pour particulier commercialisé par une société canadienne depuis 2004.
 Aphelion est un concept de réveil de 2010 qui sonne et qui lance une bille.
 Aphelion harmonic overdrive est une pédale de distorsion pour guitare électrique de 2012 de la marque Spaceman Effects.
 Aphelion est la troisième génération de cellule de platine vinyle de 2016 de la marque .

Informatique 
 Aphelion (ou Aphelion Imaging Software Suite) est une suite logicielle de traitement et d'analyse d'image dont la première version date de 1996.
 L'aphélion est un vaisseau spatial dans la saga de jeux vidéo Ratchet and Clank présent dans les jeux de 2007 et 2009.
 Aphelion: Phoenix Rising est un jeu vidéo de stratégie de 2009.
 Aphelion Episode One: Graves of Earth et Aphelion Episode Two: Wings of Omega sont deux jeux vidéo de rôle de 2010.
 Aphelion est un jeu vidéo 2D en ligne massivement multijoueur et open source de 2014.
 Aphelion est une bibliothèque de sons de 2015 pour l'échantillonneur virtuel Kontakt.

Musique

Groupes 
 Aphelion est un groupe de metal progressif thailandais fondé en 1995.
 Aphelion Aphrodites est un groupe de metal gothique portugais fondé en 1997.
 Aphelion est un groupe de power metal turque actif entre 1999 et 2000.
 The Aphelion est un groupe de black metal mélodique américain fondé en 1999.
 Aphelion est un groupe de death metal allemand fondé en 2000.
 Aphelion est un groupe de metal progressif italien fondé en 2003.
 Aphelion est un groupe de death metal français fondé en 2005.
 Aeon Aphelion est un groupe de doom metal grec fondé en 2005.
 Aphelion est un groupe de death metal égyptien fondé en 2005.
 Aphelion est un groupe de death metal américain actif entre 2006 et 2007.
 The Seven Fields of Aphelion est un groupe américain d'ambient folk de 2009.

Albums 
 Aphelion I-VI est un album de musique électronique de 2001 de Stuart Anstis ancien guitariste du groupe de black metal britannique Cradle of Filth.
 Aphelion est un album de 2003 du groupe musical autrichien Edenbridge.
 Aphelion est un album de 2003 du projet musical norvégien Amethystium.
 Aphelion est un single de musique électronique de Patrick Santamaria de 2012.
 Suspended At Aphelion est un album de 2014 du groupe musical américain While Heaven Wept.
 Aphelion est une compilation de techno de 2014 du label belge Token.
  est un album de jazz de 2014 de Dave Rempis, Josh Abrams et Avreeayl Ra.
 Aphelion est un single de musique électronique de  de 2014.
 Aphelion est un album de musique électronique de 2015, de l'anglais Paul Lawler.
Aphelion est un album de rock progressif de 2021 du groupe Leprous.

Littérature et magazines 
 Aphelion est un magazine de science fiction australien de cinq numéros des années 1986 et 1987.
 Aphelion est un webzine de science fiction, fantaisie et d'horreur publié depuis 1997.
 Aphelion est un roman de 2007 de l'écrivaine australienne .
 The rage of the Aphelion est une collection de poèmes de 2011 de l'écrivain canadien Jeffrey B. Holl.
 Aphelion Arc est un webzine de science fiction, et fantaisie depuis 2013.
 Aphelion Metal Magazine est un webzine de musique publié depuis 2013.
 Aphelion: Tales from the Dark Recesses est un livre de 2014 de l'écrivain anglais Andy Frankham-Allen.

Autres 
 Aphelion Art était une galerie photo belge en ligne active entre 2008 et 2011.
 Studio Aphelion est un blog de figurines de jeu français actif entre 2009 et 2014.